Шушково может означать:

Населённые пункты 
 Шушково — деревня в Александровском районе Владимирской области
 Шушково — деревня в Вологодский район Вологодской области
 Шушково — деревня в Заволжском районе Ивановской области
 Шушково — посёлок в Козульский район Красноярского края
 Шушково — деревня в Себежский район Псковской области
 Шушково — деревня в Щёкинском районе Тульской области
 Шушково — деревня в Переславском районе Ярославской области
 Шушково — посёлок железнодорожной станции в Переславском районе Ярославской области
 Шушково — деревня в Рыбинский район Ярославской области

Станция железной дороги 
 Шушково — станция в Переславском районе Ярославской области.

См. также 
 Шушков